Saare (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Saare (Elva), een plaats in de Estlandse gemeente Elva
 Saare (Lääne-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula
 Saare (Lääneranna), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna
 Saare (Tartu), een plaats in de Estlandse gemeente Tartu vald
 Saare, tot in 2006 de naam voor het dorp Kääpa in de Estlandse gemeente Mustvee

Zie ook
 Sääre